Os Ritos de Passagem na Wicca, como em outras religiões, são utilizados para celebrar mudanças importantes na vida de um Wiccano. Há nove ritos de passagem na Wicca.

Unção 
Acontece nos primeiros dias do nascimento da criança. Ela é ungida com óleos sagrados e dons mágicos lhes são dados como presente.

Wiccaning 
É o ritual de batismo, mas não compromete a criança com a religião Wicca, coisa que ela decide quando for maior de idade.

Na cerimônia, os deuses são invocados para transmitir à criança beleza, saúde e proteção. Além disso, ela é apresentada aos convidados e membros do coven, que lhes promete amor e carinho.

Também é comum que ela ganhe dois padrinhos, que a auxiliarão em diversos momentos de sua vida.

Wicca